Gaede oder Gäde ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Gaede (1813–1882), preußischer Generalmajor und Kommandeur der 5. Artillerie-Brigade
 Alexander Gaede (Jurist) (1926–2005), deutscher Jurist, ehem. Leiter der niedersächsischen Naturschutzverwaltung, Mitgründer des BUND Niedersachsen
 Enrico Gaede (* 1982), deutscher Fußballspieler
 Ernst Wilhelm Gäde (18xx–19xx), deutscher Generalmajor
 Friedrich Christian Diederich Gaede (1803–1862), deutsch-englischer Porträtmaler
 Gerhard Gäde (* 1950), deutsch-italienischer katholischer Theologe und Hochschullehrer
 Hans Gaede (1852–1916), deutscher General der Infanterie
 Heinrich Gäde (1898–1983), deutscher Generalmajor im Zweiten Weltkrieg
 Heinrich Moritz Gaede (1796–1834), deutscher Zoologe und Botaniker
 Helmut Gäde (* 1932), deutscher Pflanzenbauwissenschaftler, Saatgutbetriebswirt und Agrarhistoriker
 Horst Gaede (1926–1999), deutscher Radsportler
 Karl-Walter Gaede (1928–2021), deutscher Mathematiker
 Karsten Gaede (* 1976), deutscher Rechtswissenschaftler
 Kevin Gaede (* 1959), US-amerikanischer Schauspieler, siehe Kevin Gage (Schauspieler)
 Kurt Gaede (1886–1975), deutscher Ingenieur
 Lamb Lennon Gaede (* 1992), US-amerikanische Sängerin, siehe Prussian Blue (Duo)
 Lilla Pauline Emilie Gäde (1852–1932), deutsche Malerin
 Lynx Vaughan Gaede (* 1992), US-amerikanische Sängerin, siehe Prussian Blue (Duo)
 Marten Gäde (* 1986), deutscher Politiker (SPD)

 Peter-Matthias Gaede (* 1951), deutscher Journalist
 Richard Gaede (1857–1933), deutscher Altphilologe und Gymnasiallehrer
 Vera Gäde-Butzlaff (* 1954) deutsche Managerin
 Werner Gaede (1926–2014), deutscher Sachbuchautor und Professor für Texttheorie und -gestaltung
 Wilhelm Gaede (1875–1944), deutscher Politiker
 Wilhelm Richard Gaede (1891–1966), nach seiner Einbürgerung in die USA William Richard Gaede, war hoher Beamter unter dem preußischen Kultusminister Adolf Grimme und emigrierte nach 1933 in die USA, wo er Professor für Germanistik am Brooklyn College wurde und später auch Dekan
 Wolfgang Gaede (1878–1945), deutscher Physiker, Pionier der Vakuumtechnik

Siehe auch:
 Gaede-Preis